Superbasket (periodico) – rivista italiana di pallacanestro
 superbasket (gioco) – gioco da tavolo di pallacanestro